Bürgerweide steht für:
 Bürgerweide (Bremen), Veranstaltungsfläche in Bremen
 Bürgerweide (Hamburg), Straße in Hamburg
 Bürgerweide (Worms), Naherholungsgebiet in Worms